В библиографии представлены основные работы о Льве Давидовиче Троцком (1879—1940), революционном деятеле, публицисте и ключевом идеологе троцкизма. Также представлены связанные с ним публикации документальных источников, мемуаров и др.

Общие сведения 
В связи с ролью Троцкого в революционных событиях начала XX века, количество работ, посвящённых ему — его идеям, его деятельности, его личности и биографии — исчисляется десятками тысяч. Они опубликованы по всему миру, на множестве языков. Некоторые из них постигла печальная судьба: к примеру, почти весь тираж биобиблиографического словаря «Писатели современной эпохи», подготовленного в 1928 году Кабинетом революционной литературы Государственной академии художественных наук (ГАХН), был уничтожен после высылки Л. Д. Троцкого как раз из-за наличия статьи о бывшем наркоме (несмотря на «чисто фактологический характер» последней).

Для российских авторов конца XX — начала XXI века характерны самые разнообразные оценки роли Троцкого в истории. Многие книги и публикации, вышедшие из печати в этот период, не могут быть названы полностью научными — они «несут явный отпечаток политической полемики», поэтому их скорее можно отнести к публицистическим работам. Зачастую, эти политизированные тексты написаны либо «с позиций сугубой ненависти» к персонажу, либо оценивают его исключительно «восторженно или апологетически».

Основные работы

Опубликованные источники

Книги на русском языке

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Библиографии
Лев Троцкий